Drozd může být:

 drozd – české rodové jméno pro několik rodů ptáků z čeledi drozdovití
 Drozd (příjmení) – české příjmení
 DROZD – projekt Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí ministerstva zahraničních věcí ČR
 Drozdov – název českých obcí

Reference